Лоса́но () — испанская фамилия. Известные носители:
 Лосано, Армандо (род. 1984) — испанский футболист, защитник клуба «Нью-Йорк Ред Буллс».
 Лосано, Бриан (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Лосано, Деметрио (род. 1975) — испанский гандболист.
 Лосано, Джон Харольд (род. 1972) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Лосано, Ирвинг (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Лосано, Ирма (1943—2013) — мексиканская актриса.
 Лосано, Кариме (род. 1978) — мексиканская актриса и певица.
 Лосано, Маргарита (1931—2022) — испанская актриса.
 Лосано, Лилиана (1978—2009) — колумбийская актриса и фотомодель.
 Лосано, Рафаэль (род. 1970) — испанский боксёр.
 Лосано, Хайме (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Лосано, Хорхе (род. 1963) — мексиканский теннисист.
 Лосано, Хорхе Тадео (1771—1816) — южноамериканский политический деятель.
 Лосано, Хорхе Эдуардо (род. 1955) — католический прелат, четвёртый епископ Гуалегуайчу с 22 декабря 2005 года.
 Лосано, Энтони (род. 1993) — гондурасский футболист.

Составные фамилии 
 Лосано Аларкон, Хавьер (род. 1962) — мексиканский политик, работавший при президенте Фелипе Кальдероне министром труда.
 Лосано Барраган, Хавьер (1933—2022) — мексиканский кардинал.
 Лосано Гонсалес, Антонио Феликс (1853—1908) — испанский композитор, органист, музыкальный педагог.
 Лосано Лосано, Пабло Адриан (род. 1979) — поверенный в делах посольства Мексики в России.
 Лосано Мартинес, Серхио (род. 1988) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Лосано Сид, Хавьер (род. 1960) — испанский футболист.
 Риос Лосано, Родриго (род. 1990) — испанский футболист, нападающий.

См. также 
 Лозано